Сергей Владимирович Ковальчук (; 9 октября 1978) — белорусский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Долгое время играл за минское «Динамо». В 2003-2004 провел полтора года в хабаровской «СКА-Энергии», после чего оказался в солигорском «Шахтере», которому помог стать чемпионом Белоруссии.

В начале 2011 года перешёл в «Славию-Мозырь», которой помог выиграть Первую лигу в 2011. В сезоне 2012 потерял место в основе.

В феврале 2013 года стал игроком «Сморгони». В сезоне 2013 был основным защитником команды. Покинул «Сморгонь» в январе 2015.

В марте 2015 года стал готовиться к сезону вместе с минским клубом «Крумкачы». В апреле того же года подписал контракт с дебютантами Первой лиги. Помог клубу по итогам сезона получить путёвку в элитный дивизион, после чего завершил игровую карьеру.

Во второй половине 2010-х годов работал администратором клуба «Торпедо» (Минск).

Статистика

Международная 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии. Дебют за национальную сборную Белоруссии состоялся 2 апреля 2003 года в товарищеском матче против сборной Узбекистана (2ː2). Всего за сборную Ковальчук провёл 3 матча.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 1997, 2005
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2001, 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2000, 2003, 2006, 2007
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2002/03
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2011

Примечания

Ссылки 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Крумкачи»